Estação Los Jardines (Metrô de Lima) — estação do Metrô de Lima, Peru
 Estação Los Jardines (Metrô de Caracas) — estação do Metrô de Caracas, Venezuela

Los Jardines